Teinopalpus imperialis — редкий вид бабочек из семейства парусников (Papilionidae).

Описание 

Размах крыльев 70—127 мм. Выражен половой диморфизм, самки крупнее самцов и отличаются элементами окраски крыльев. Крылья самца насыщенного бархатисто-зелёного цвета. От края заднего крыла к его середине идёт жёлто-оранжевая полоса, ширина и форма которой варьирует у разных подвидов. Задние крылья с длинными хвостиками одинаковой ширины на всём своём протяжении, окрашены на конце с жёлтыми пятнами.

Задние крылья самки заканчиваются тремя хвостиками. Самый длинный из которых изогнут и окрашен на конце в ярко-жёлтый цвет.

Распространение 
Teinopalpus imperialis встречается спорадически в Непале, Бутане и вдоль Восточных Гималаев в Индии (Западная Бенгалия, Мегхалая, Ассам, Сикким и Манипур). Он также встречается в Северной Бирме и провинции Сычуань (Китай). Наблюдается в основном на высоте от 1800 до 3000 м в лесистых местностях.

Кормовое растение гусениц 
Гусеница питается Магнолией Кемпбелла (Magnolia campbellii).

Подвиды 
 Teinopalpus imperialis imperialis
 Teinopalpus imperialis bhumipholi
 Teinopalpus imperialis behludinii
 Teinopalpus imperialis imperatrix

Охрана 
По данным МСОП этот вид находится в категории близких к переходу в группу угрожаемых — NT.

Внесен в перечень чешуекрылых экспорт, реэкспорт и импорт которых регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Заметки

Ссылки 
 Markku Savela

Парусники
Насекомые Юго-Восточной Азии
Фауна Южной Азии
Животные, описанные в 1843 году
Приложения СИТЕС